Беркенхед — город в графстве Мерсисайд на северо-западе Англии;
 Беркенхед (1845) — войсковой транспорт погибший в известном кораблекрушении в 1852 году, унесшем 450 жизней;
 Беркенхед (1915) — легкий бронепалубный крейсер 1915 года постройки;
 «Построение „Беркенхеда“» — историческое неписаное правило, согласно которому задача по спасению жизней женщин и детей имеет безусловный приоритет;